Hernán Eduardo Boyero (Río Segundo, 30 de dezembro de 1979) é um futebolista argentino que atua como atacante. Atualmente está no Blooming da Bolívia.

Futebolistas da Argentina